A SOUST (Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade) se refere a residência de Inri Cristo, alcunha do catarinense Álvaro Thais, notório pela suas participações em programas televisivos. Localizada no Gama, DF a propriedade é protegida por armas, arame farpado, cerca elétrica, cães e uma torre de observação, lá Álvaro convive com outras noves mulheres, também caracterizadas com vestimentas. O mesmo reside no entorno de Brasília desde 2006, antes ele possuía um imóvel no Alto Boqueirão em Curitiba desde os anos 1980.

História 
A SOUST é uma Escola Mística Filosófica instituída por INRI CRISTO através do Ato Libertário realizado por ele no interior da catedral de Belém do Pará, Brasil, em 28/02/1982. Seguido por mais de dez mil pessoas previamente convocadas através da TV Guajará (canal 4).
Após praticar o Ato Libertário em Belém do Pará que culminou com o nascimento da SOUST, conforme INRI CRISTO, obediente à ordem de seu PAI, SENHOR e DEUS, oficializou a instituição da Nova Ordem Revolucionária no 2º Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Curitiba, em 20/04/1982, assessorado juridicamente pelo advogado Dr. Edson Centanini. E já nos estatutos de fundação estava previsto que a sede da SOUST deveria ser transferida para a capital federal, Brasília, que é a Nova Jerusalém do Apocalipse c.21. INRI CRISTO afirma que o SENHOR disse que a SOUST deve sempre se situar num lugar elevado por razões cósmicas; pelo mesmo motivo Moisés recebeu os dez mandamentos no Monte Sinai e o Filho do Homem proferiu um sermão do alto de uma montanha, conforme relatam as Sagradas Escrituras.
Cumprida a etapa da formalização da SOUST, INRI retornou a Belém, onde iria inaugurar o primeiro templo da SOUST, em 25/05/1982. O local foi cedido provisoriamente por um indivíduo chamado Nicassio Kolino, o qual reconheceu INRI CRISTO ao ouvi-lo durante um pronunciamento na TV Guajará.
Após aproximadamente dois meses em Belém, segundo INRI CRISTO, chegou o momento de voltar à Curitiba a fim de estabelecer a sede provisória da SOUST, onde ele iria permanecer até o ano 2006. Segundo INRI CRISTO, Curitiba era a cidade onde INRI vivera o maior período da vida profana nos anos 70, quando apresentava-se publicamente como Iuri de Nostradamus. Naquela época, falava diariamente na TV Paranaense (canal 12), participou de debates e programas de auditório, concedeu inúmeras entrevistas à imprensa, morou nos principais hotéis (Mabu, Eduardo VII, João XXIII…), onde recebeu a elite da sociedade paranaense.
INRI afirma que o SENHOR disse que era necessário ele permanecer em Curitiba até que o povo desta cidade não o chamasse por outro nome a não ser INRI CRISTO. E o local onde estabeleceu a sede provisória da SOUST seria um extenso laboratório onde iria estudar sociologia com cobaias vivas. A inauguração do templo no Alto Boqueirão, Jardim Paranaense, aconteceu em 22/03/1983, conforme reportou a mídia. No período em que INRI viveu em Curitiba, cumpriu-se rigorosamente o que o PAI lhe advertira. Durante vários anos deparou-se com o descaso e a incompreensão dos que não estavam preparados para recebê-lo.
Em 1986, instalou-se um processo de falsidade ideológica contra INRI CRISTO, que arrastou-se por quase quinze anos. Em 24/10/2000, os desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, expediram um venerando acórdão reconhecendo a identidade de INRI CRISTO em todos os seus documentos.
Sendo assim, face ao reconhecimento oficial e definitivo da identidade de INRI CRISTO pelas autoridades terrestres e em consequência do passamento, em 28/12/2005, do cofundador da SOUST, Dr. Edson Centanini (Simão Pedro), Presidente da Assessoria Jurídica da SOUST e Emérito Sumo Pontífice Universal, INRI CRISTO diz que obediente a seu PAI, SENHOR e DEUS, determinou a transferência da sede da SOUST para Brasília, em maio/2006, conforme previsto desde a fundação da Instituição, no Artigo 14 da Redação Primitiva dos Estatutos (vide Resumo do Estatuto de fundação). Brasília é a Nova Jerusalém, a capital mística do mundo (“Vi um novo céu e uma nova terra… Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu de junto de DEUS” – Apocalipse 21:2).